Gereuth steht für:
 Gereuth (Bamberg), Stadtteil der kreisfreien Stadt Bamberg, Bayern
 Gereuth (Brixen), Fraktion der Stadt Brixen, Südtirol, Italien
 Gereuth (Rödental), Ortsteil der Stadt Rödental, Landkreis Coburg, Bayern
 Gereuth (Untermerzbach), Ortsteil der Gemeinde Untermerzbach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Neubois im Elsass, Frankreich
 Schloss Gereuth in Untermerzbach

Siehe auch:
 Gereut
 Greuth